Augustin Chantrel (1906-1956), sportif français ;
 Henri Chantrel (1880-1944), enseignant et résistant français ;
 Paul Chantrel (né en 1929), éditeur, écrivain et sportif français ;
 Yan Chantrel (né en 1979), homme politique français.